

Polska 
 Boguszów – do 1973 roku samodzielne miasto w województwie wrocławskim, obecnie dzielnica miasta Boguszów-Gorce (województwo dolnośląskie)

Czechy 
 Bohušov – wieś na Śląsku Cieszyńskim, w kraju morawsko-śląskim